Maduvvaree (Lhaviyani-atol) een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven
 Maduvvaree (Meemu-atol) een eiland van het Meemu-atol, Maldiven
 Maduvvaree (Raa-atol) een eiland van het Raa-atol, Maldiven